Richard Wellmann ist der Name folgender Personen:

* Richard Wellmann (Politiker) (1830–1910), deutscher Offizier und Politiker
 Richard Wellmann (Offizier) (1859–1934), deutscher Generalleutnant
 Richard Wellmann (Jurist) (1885–??), deutscher Jurist und Beamter